Miejscowości w USA:
 Chapman – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Chapman – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Chapman – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Chapman – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
Gminy w USA:
 Chapman (ang. Chapman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Chapman (ang. Chapman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Chapman (ang. Chapman Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Chapman (ang. Chapman Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Chapman (ang. Chapman Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Chapman (ang. Chapman Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton
 Chapman (ang. Chapman Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder